Семён Цейтлин:
 Цейтлин, Семён Исаевич (более известен под фамилией Туманов; 1921—1973) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Цейтлин, Семён Маркович (1920—1996) — советский геолог и геоархеолог.